Balogh Pál (1794–1867) orvos, nyelvész, az MTA tagja
Balogh Pál (1854–1933) publicista, statisztikus
Balogh Pál (1974) labdarúgó

hasonló néven
Paul Balog (1900–1982) magyar származású olasz régész, numizmatikus, orvos